Copa de Guatemala – gwatemalskie rozgrywki pucharowe dla klubów piłkarskich, wyłaniające zdobywcę krajowego pucharu.

Są to najstarsze rozgrywki piłkarskie w Gwatemali (pierwsza edycja odbyła się w 1904 roku). Na przestrzeni lat odbywały się jednak nieregularnie – kilkukrotnie wznawiano je po dłuższej przerwie. Wielu zmianom podlegał także format turnieju oraz jego nazwa (często pochodząca od ówczesnego sponsora rozgrywek).

Triumfatorzy

Osiągnięcia

Bibliografia 
 Guatemala - List of Cup Winners w bazie RSSSF 

Gwatemala
Rozgrywki piłkarskie w Gwatemali